

Venezia 
Palazzo Smith Mangilli Valmarana a Venezia

Vicenza 
 Casa Valmarana, ai nn. 8-10 di corso Fogazzaro
 Palazzo Valmarana Braga Rosa, palladiano, ai nn. 16 di corso Fogazzaro
 Palazzo Valmarana, del primo rinascimento ma restaurato nel Seicento, al n. 18 di corso Fogazzaro
 Palazzo Valmarana Salvi, in angolo tra corso Palladio e contrà Santa Corona
 Palazzetto Valmarana, del primo rinascimento, in contrà Santa Corona, contiguo a Palazzo Valmarana Salvi
 Palazzo Valmarana in contrà Santi Apostoli
 Case Valmarana, prospicienti ai Giardini Salvi
 Loggia Valmarana, nei Giardini Salvi
 Palazzo Valmarana Fogazzaro, in tardo stile neoclassico, in contrà Carpagnon
 Palazzo Valmarana Franco, del Cinquecento, in contrà San Faustino, 19
 Palazzo Trento Valmarana, del Settecento, in contrà Cabianca, angolo contrà San Faustino